Penyeta del Moro (Cullera), diminut penyal a la costa de Cullera
 Penyeta del Moro (Sueca), roques submergides a la costa de Sueca

Vegeu també 
 Penya del Moro